Il doppio del torneo di tennis Women's Childhelp Desert Classic 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Il tabellone di doppio del Women's Chilshelp Desert Classic 2011, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2011, è stato vinto da Karolína Plíšková e Kristýna Plíšková. In finale hanno sconfitto Nadejda Guskova e Sandra Zaniewska con il punteggio di 66-7, 6-1, [10-5].

Teste di Serie

  Maria Fernanda Alves /  Mervana Jugić-Salkić (primo turno)
  Kimberly Couts /  Tetjana Lužans'ka (primo turno)

  Shūko Aoyama /  Remi Tezuka (quarti di finale)
  Lauren Albanese /  Maria-Fernanda Alvarez-Teran (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Women's Childhelp Desert Classic 2011